Тибор Чернуш (27 июня 1927 — 9 сентября 2007) — венгерский художник и иллюстратор.

Биография 
Тибор Чернуш родился 27 июня 1927 в венгерском городе Кондорош. После учёбы в Академии изобразительных искусств в Будапеште регулярно (с 1949 по 1957) выставлялся в столице. В 1964 году эмигрировал в Париж, где жил до своей смерти в 2007 году.
Так как его картины не имели спроса на родине, Чернуш подрабатывал книжным иллюстратором, рисуя обложки для научно-фантастических книг.
В 1997 Чернуш получил венгерскую национальную премию имени Кошута.

В России 
В 2013 году в рамках проекта «Дни Венгрии в России» в Нижнем Новгороде состоялась выставка под названием «В мастерской Тибора Чернуша», включившая в себя 90 работ художника.

Примечания

Ссылки 
 Tibor Csernus Galerie Claude Bernard (фотографии некоторых его работ)
 Работы на Artnet

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Художники Венгрии
Лауреаты премии Михая Мункачи